Carlsohn ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Carlsohn (1928–2006), deutscher Generalmajor des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) und persönlicher Referent Erich Mielkes
 Heinrich Carlsohn (1899–1958), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Carlson